Deux dollars sur un tocard, film américain sorti en 1989 ;
 Tocard Tank, véhicule fans la série télévisée d'animation Les Fous du volant ;
 Toucan tocard, espèce d'oiseau appartenant à la famille des Ramphastidae.